Low (album Davida Bowieja), album britanskog glazbenika Davida Bowieja iz 1977.
Low (Testamentov album), album američkog thrash metal sastava Testament iz 1994.